Slavica, szláv női név

 Horvátország
 Slavica falu Fužine községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében